Dufaux ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Dufaux (1883–1941), französisch-schweizerischer Luftfahrtpionier und Konstrukteur
 Frédéric Guillaume Dufaux (1820–1872), Schweizer Bildhauer
 Guy Dufaux (* 1943), kanadischer Kameramann
 Henri Dufaux (1879–1980), französisch-schweizerischer Luftfahrtpionier, Erfinder, Maler und Politiker
 Jean Dufaux (* 1949), belgischer Comicautor
 Laurent Dufaux (* 1969), schweizerischer Radrennfahrer
 Louis Dufaux (1931–2011), französischer römisch-katholischer Bischof

Weitere Verwendungsformen:
 Dufaux 4, von Armand und Henri Dufaux konstruierter einsitziger Doppeldecker
 Dufaux 5, von Armand und Henri Dufaux konstruierter zweisitziger Doppeldecker
 Dufaux et Cie, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Dufaux 1905

Siehe auch:
 Dufau
 Dufault